

Ватога — місто, штат Теннессі
 Ватога — місто, штат Техас